Matthew Ronald John Coleman, mais conhecido pelo nome artístico Sketch, é um produtor, DJ, guitarrista,  rapper e cantor australiano. É conhecido como um dos membros do projeto musical Bombs Away, onde faz dupla com seu irmão mais novo, Thomas, mais conhecido como Tommy Shades.

Antes de pensar em ser DJ, Matthew tocava em algumas bandas punk rock.